Докторша и полковник () — итальянская эротическая комедия режиссёра Микеле Массимо Тарантини.

Сюжет 
Полковник Анаклето Пунцоне работает главным врачом военного госпиталя. Во время медицинского осмотра призывников замечает в Артуро Маццанколла мужское достоинство больших размеров, именно то, о чём мечтает сам. Он оставляет его работать в госпитале медбратом. Пунцоне едет на медицинский семинар по трансплантологии, где встречает американскую врача Еву Расселл. Он влюбляется в неё, но стесняется, потому что имеет пунктика относительно своего мужского достоинства малых размеров. У полковника возникает идея сделать пересадку органа Мацанколле себе, для чего последнего он приглашает жить домой и следить за его здоровьем. Жена полковника одновременно приглашает жить к себе Еву.

Актёры

Примечания

Ссылки 
 На сайте imdb.com

Фильмы на итальянском языке
Фильмы Микеле Массимо Тарантини